

Chimica 
 R13 – una delle Frasi R delle etichette di pericolo delle sostanze chimiche
 R-13 – sigla del clorotrifluorometano

Trasporti 
 R13 – tangenziale di Turnhout (Belgio)

Altro
 R-13 – missile SLBM sovietico